Zulte (gemeente), een gemeente in België;
 Zulte (plaats), een plaats en deelgemeente in de gemeente Zulte;
 Bieren:
 Zulte (Anglo-Belge), een bier van de brouwerij Anglo-Belge tussen 1985 en 2007;
 Zulte (Alfred), een bier van bierfirma Alfred sinds 2017;
 zulte (plant), een soort aster;

Zie ook
 Zulthe